Lucio Voreno (en latín original, Lucius Vorenus)  es un personaje semificticio de la aclamada serie de televisión Roma, interpretado por el actor Kevin McKidd. A diferencia de otros personajes no históricos, su nombre ha sido tomado de un centurión que es mencionado por el mismo Julio César, en el Libro V de sus Comentarios de la Guerra de las Galias.

Personalidad 
Lucio Voreno es, en cierto modo, todo lo contrario a Tito Pullo. Es hosco y disciplinado, además de ser un devoto seguidor de las tradiciones romanas. Posee el rango de centurión (más tarde asciende a Prefecto Evocati), es competente en la batalla, feroz y temible como Pullo.

Es más bajo que Pullo, su pelo es rojizo y sus ojos claros. De hecho parece un galo, como en algún momento le dicen a la cara. Destaca por su disciplina y devoción a las tradiciones, es mucho más devoto en materia de religión que Pullo y ama a su familia, de hecho es el prototipo del romano ideal.

Historia del personaje 
El centurión Lucio Voreno pertenece a la Legio XIII Gemina al mando de Julio César en las Galias. Durante un ataque de los galos en el sitio de Alesia, mando arrestar y azotar a Tito Pullo, que desobedeció una orden directa suya. Sin embargo, poco después lo liberó, para que le ayudase a recuperar el estandarte robado de César, que lograron recuperar liberando también a Octavio de la esclavitud. De vuelta a Roma, descubrió que en su ausencia, su esposa Níobe le había dado por perdido, y la esposa tenía un niño llamado Lucio. Ante la sospecha de Voreno, su mujer hizo creer que era de su hija Vorena, cuando en realidad era de ella y de su cuñado Evander, más adelante Voreno descubrirá la verdad, con trágicas consecuencias. Debido a problemas económicos, pierde todo su botín al morir sus esclavos galos, por tifus, por lo que se ve obligado a trabajar como matón para Erasto Fulmen.

Tras la revuelta popular provocada sin querer por Pullo, se vio envuelto en la Guerra Civil en el bando de César contra el Senado, lo que supuso para él un problema moral, puesto que su intención era retirarse y vivir con su familia, además de ser ferviente partidario de Catón. Tras la huida de Roma de Pompeyo, Escipión, Cicerón, Catón y Bruto, Pullo y Voreno se toparon con un grupo de legionarios que sacaban de la ciudad parte del oro del tesoro público. Pullo se adueñó del oro y comenzó a disfrutar de los placeres de la vida urbana, pero finalmente Voreno le convenció para que se lo entregara a César.

Voreno, acabó por acoger a Tito Pullo y a su esclava Irene en su casa y acompañándole a todas partes por protección. Juntos llevaron a Pompeyo hasta la nave que le llevaría a Egipto, luego acompañaron al propio César a Alejandría, y recibieron el encargo de liberar a Cleopatra, quien estaba recluida por su hermano. Durante el viaje, Voreno rechazó las insinuaciones de Cleopatra tras lo cual Pullo fue elegido por esta para fecundarla del futuro Cesarión, con el pretexto de hacerle creer a César que era hijo suyo. Cuando regresaron a Roma, Voreno fue elegido por César para presentarse a las elecciones de magistrado del Aventino. Más tarde se enfadó con Pullo porque este mató por celos a uno de sus esclavos que estaba emparejado con Irene a la que Pullo pretendía liberar para casarse con ella. Tras la condena de Pullo a muerte en la arena acusado de asesinato, Voreno que estaba presente durante sus combates acudió en su ayuda salvándolo y ganando fama popular, con lo que Voreno fue nombrado senador por César. El mismo día en que César era asesinado, Voreno descubrió que su mujer le había sido infiel.

Cuando se enteró de que Erasto Fulmen había secuestrado a sus hijos fue junto a Tito Pullo a vengar a sus hijos, que creían que habían sido asesinados por Erasto Fulmen. Luego se convirtieron en dueños del collegium del Aventino. Lucio Voreno estaba tan obcecado por la muerte de su esposa, que provocó una guerra callejera, y finalmente, se peleó con Pullo, pues creía que su mujer le había sido infiel con Pullo. 
En el momento en que Octavio y Marco Antonio se enfrentaban en Mutina, Pullo descubría que los hijos de Voreno eran esclavos, y marchó al campo de batalla para encontrarle y contarle la verdad. Voreno formaba parte de las legiones de Marco Antonio, pero recibió el permiso de este para ir en busca de sus hijos. De vuelta en el Aventino, Voreno se hacía cargo del collegium, teniendo gran poder, pero sabía que sus hijos lo odiaban y culpaban por la muerte de Niobe.Voreno trataba de todas las formas de ganarse otra vez la confianza y el cariño de sus hijos, pero Vorena la mayor solo esperaba la oportunidad para vengarse de su padre. 

Voreno era el encargado de transportar y proteger un cargamento secreto, encargado directamente por el Triunvirato, Vorena la mayor, supo de que se trataba este plan y se lo contó directamente a las otras colegiaturas del Aventino. Cuando el cargamento fue robado, el mismo Voreno se dio a la tarea de descubrir quién y cómo se infiltró el secreto del cargamento; descubriendo que su misma hija mayor lo había traicionado con uno de los miembros de la colegiatura rival. Voreno sintiéndose agobiado por la traición de su hija, y sabiendo que los otros hijos le acusaban de asesino de su madre, decidió unirse a las tropas fieles a Marco Antonio y se embarcaría para Egipto.

En su ausencia, Pullo se hizo cargo del collegium, ganándose el aprecio de la plebe romana. Sin embargo, Marco Antonio había sido seducido por Cleopatra, y Voreno se ve envuelto en las intrigas de ambos contra Octavio para obligarle a declararle la guerra, una de estas medidas fue el cortar el suministro de grano a Roma, haciendo pasar hambrunas entre la población romana. 

Pullo tuvo que racionar el suministro de grano y hablar con Octavio para obtener más grano para el Aventino, pero al estallar la guerra contra las tropas de Antonio y Cleopatra Pullo acompañó a Octavio, ya que este sabía que Voreno estaba muy cercano a Marco Antonio, y con la ayuda de Pullo podrían ganar la guerra. Tras la victoria de Octavio en la batalla de Actium , el triunviro asedió Alejandría. Pullo aconsejó a Voreno traicionar a Marco Antonio y abrir las puertas del palacio, pero Voreno permaneció fiel. Tras el suicidio de Cleopatra y Marco Antonio, Pullo recibió la orden de buscar a Cesarión y asesinarlo. Lo encontró junto con Voreno, y ambos decidieron escapar de las tropas romanas fieles a Octavio en Egipto. Pero en un retén militar, gracias a la astucia del centurión de guardia, se dieron cuenta de que Cesarión viajaba con Pullo y Voreno.

Voreno y Pullo se enfrentan a los soldados. A pesar de que logran derrotarlos y mantener a salvo a Cesarión, Voreno recibió una estocada mortal en la espalda y le rogó a su fiel amigo Pullo que lo llevara de vuelta a Roma, para poder reunirse con sus hijos. Un mes después, mientras a Octavio se le concede un triunfo y centra todos los poderes en su persona, Voreno y Pullo llegan a Roma con Cesarión; finalmente, Voreno se reúne con sus hijos, que le logran perdonar y están con él en sus momentos finales. Tito Pullo menciona después a Octavio que Lucio Voreno había muerto cuando este pregunta por él.

Comparaciones con el verdadero Lucio Voreno 
Lucio Voreno era un centurión nombrado por Julio César en el Libro V de La Guerra de las Galias. Al principio de la serie, Lucio Voreno es un centurión de la XIII Legión. César nos habla de dos centuriones, Tito Pulón y Lucio Voreno, ambos eran competidores, pero cuando fueron emboscados por los galos, el uno salvó al otro. Esta fue una anécdota que levantó tanto la moral de la tropa, que Julio César decidió plasmarla en sus comentarios de la guerra.

El personaje interpretado por Kevin McKidd está basado en este centurión pero su vida en la serie esta llena de eventos ficticios aunque posibles.

Personajes de Roma
Senadores ficticios
Militares ficticios